Die Abkürzung VEBS steht für:

 Flughafen Bhubaneswar, Indien (ICAO-Code)
 Verband Evangelischer Bekenntnisschulen

Abkürzung